Vel Satis, est le nom d'un jeune aristocrate étrusque du ,  chef de guerre représenté  dans une tombe de Vulci en Toscane.
 Vel Satis est le nom d'un modèle d'automobile du constructeur Renault